El Club Esportiu Noia, conocido como CE Noia Freixenet por motivos de patrocinio, es un club español de hockey sobre patines, de la ciudad de San Sadurní de Noya, en la provincia de Barcelona. Fue fundado en 1951 y milita en la OK Liga. 

Disputa sus partidos en el Pavelló Olimpic de l'Ateneu, con capacidad para 1500 espectadores.

Palmarés
 1 Liga/ OK Liga (1987-88)
 1 Copa de Europa (1988-89)
 2 Copa Continental (antigua Supercopa de Europa) (1988-89, 2014-15)
 1 Recopa de Europa  (1987-88)
 2 Copa de la CERS (1997-98, 2013-14)
 2 Copa del Rey  (1998, 2008)
 1 Liga Catalana (1989-90)
 1 Copa Federación (2001-02)

Trayectoria en la liga 

{|
|- style="vertical-align:top;"
|

</td>

<div style="font-size:smaller">

 Leyenda:
      1º Nivel: División de Honor / OK Liga. 52 temporadas
      2º Nivel: Primera División / OK Liga Plata. 1 temporada
      3º Nivel: Segunda División / Primera B.
      4º Nivel: Ligas autonómicas.
      5º Nivel: Segunda División Catalana.
      Inactivo: no compite en categoría senior.
      Club inexistente.
      Desconocido.
 Notas:
Posición en la liga al finalizar la temporada regular.
La temporada se referencia con sus dos últimos dígitos, p.ej:
70 = temporada 1969/1970.

|-
|}

Referencias

Enlaces externos
Sitio web oficial

Clubes deportivos de la provincia de Barcelona
Noia
Deporte en España en 1951